«Пятница, 13-е — Часть 6: Джейсон жив!» () — американский слэшер 1986 года, шестой из серии фильмов сериала о Джейсоне Вурхизе.

Сюжет 
Томми не даёт покоя мысль, что Джейсон жив. Вместе со своим другом Хавесом он решает раскопать могилу убийцы, чтобы удостовериться в его смерти. Тело маньяка действительно в могиле, но после удара молнии он оживает… Джейсон убивает Хавеса, пробив кулаком грудную клетку парня, и тот падает прямо в его гроб.

Томми возвращается в лагерь на Хрустальном Озере и пытается предупредить шерифа, Майка Гарриса, но тот не верит Томми и запирает его в участке. Тем временем, Джейсон возвращается на озеро, по пути на лесной дороге встречает едущих туда на машине Даррена и Элизабет, он убивает их и оставляет их тела в лесу.

На следующее утро дочь шерифа, Меган, приезжает в участок вместе со своими друзьями — Кортом, Сиси и Полой, чтобы сообщить о пропаже Даррена и Элизабет. Томми уверен, что Джейсон вернулся в лагерь, но только Меган верит ему. Шериф вывозит Томми из города, но Томми сбегает на кладбище, с целью показать Гаррису разрытую могилу, но смотритель кладбища уже зарыл могилу, в которой лежит тело Хавеса. Шериф отвозит Томми за пределы города и приказывает ему не возвращаться.

Тем временем, группа игроков в пейнтбол атакована Джейсоном. Ночью Джейсон продолжает свой путь на озеро, по пути он убивает смотрителя кладбища и пару, пришедшую в окрестности на пикник. В это время Корт со своей девушкой Никки уезжают в лес заняться там сексом, затем Джейсон убивает их. На утро шериф находит тела и решает, что Томми убил их, чтобы сымитировать возвращение Джейсона. Меган пытается вернуть Томми в лагерь, но их перехватывает один из полицейских. Томми арестовывают, а Меган отправляют в полицейский участок к отцу. Пока внимание полиции обращено на Томми, Джейсон проникает в лагерь и убивает Полу и Сиси.

Меган и Томми сбегают из участка и возвращаются на озеро, где подвергаются нападению Джейсона. Полицейские, следовавшие за Томми, открывают стрельбу по Джейсону, но пули и картечь не могут остановить его и он убивает полицейских одного за другим, в том числе и шерифа Майка Гарриса. Затем Джейсон атакует Томми и тот заводит его в ловушку, приковывая цепью ко дну озера. Однако Джейсон не умирает и утаскивает под воду Томми. Через некоторое время тело Томми всплывает, Меган плывет за ним, но Джейсон хватает и её, однако ей удается спастись, порезав пропеллером лодки шею маньяка.

Меган вытаскивает Томми на берег, где он приходит в себя в кругу детей, которые находились в лагере, и произносит: «Вот и все... Джейсон дома...». А на дне озера прикованный ко дну Джейсон открывает глаза.

Актеры и роли 
 Том Мэтьюз — Томми Джарвис (Tommy Jarvis)
 Дженнифер Кук — Меган Гаррис (Megan Garris)
 Дэвид Кэган — Шериф Майк Гаррис (Sheriff Mike Garris)
 Кэрри Нунан — Пола Мотт (Paula Mott)
 Рене Джонс — Сисси Бейкер (Sissy Baker)
 Том Фрайдли — Корт Эндрюс (Cort Andrews)
 Дарси ДэМосс — Никки Парслей (Nikki Parsley)
 Тони Голдуин — Даррен Робинсон (Darren Robinson)
 Нэнси МакЛафлин — Лизбет Мотт (Lizabeth Mott)
 Энн Райерсон — Кэти (Katie)
 Мэттью Фэйзон — Стэн (Stan)
 Алан Бламэнфэлд — Ларри (Larry)
 Уитни Ридбэк — Рой (Roy)
 Уоллас Мэрк — Берт (Burt)
 Боб Ларкин — Мартин (Martin)
 Рон Палиё — Хос (Allen Hawes)
 Винсент Густаферро — Офицер Колон (Officer Rick Cologne)
 Майкл Свон — Офицер Паппас (Officer Pappas)
 Майк Номад — Офицер Торнтон (Officer Thornton)
 Роджер Роуз — Стивен (Steven Halavex)
 Синтия Каниа — Аннетт (Annette)
 Си Джей Грэхэм и Дэн Брэдли — Джейсон Вурхиз (Jason Voorhees)

Удалённые сцены/Смягчение рейтинга 
По традиции, продюсер Фрэнк Манкузо-Младший посоветовал режиссёру Тому МакЛафлину изменить некоторые сцены фильма, дабы расширить зрительскую аудиторию.

 Джейсон сжимает горло Никки до тех пор, пока девушка не начинает истекать кровью. В киноверсии Джейсон вдавливает лицо девушки в стену.
 В сцене с тройным обезглавливанием в кадр попадают несколько голов и все безжизненные тела.
 Джейсон срезает часть с головы офицера Папаса, оставив труп смотреть вперёд, пока не падает на пол.
 В сцене смерти Бёрта было больше крови.
 Сцены смерти Алена, Лиз и Даррена  были более продолжительными.
 После убийства офицера Торнтона и Курта камера задерживается на их трупах.
 Последняя сцена с Джейсоном, когда Меган спасает Томми, порезав пропеллером лодки шею маньяка, также попала под монтаж — в конечной версии сцены было меньше крови, попавшей в воду.

В сцене, не вошедшей в кино-версию, но появившуюся в теле-версиях, показан Рик, запертый в камере и пытающийся выбраться из тюрьмы, зовя на помощь и барабаня в окно. А затем герой пытается дотянуться до ключей, оставленных на полу.

Производство

Кастинг 
Роль Джейсона должен был исполнить актёр Дэн Брэдли, но он выбыл из проекта после дня съёмок из-за того, что выглядел слишком крупным для роли маньяка и Джейсон в его исполнении смотрелся каким-то неповоротливым. На замену ему пришёл Си Джей Грэхэм — вот почему на протяжении фильма у Джейсона меняется цвет глаз. Единственная отснятая с участием Брэдли сцена была та, где Джейсон убивает троих человек на пейнтболле.

После того, как Джон Шеперд стал новообращённым христианином, он отказался от роли Томми Джарвиса, которую в итоге получил Том Мэттьюз. У актрисы Мелани Киннамэн, снявшейся в пятой части в роли Пэм, был контракт на съёмки в ещё одной серии. Однако сценаристы изменили сюжет, исключив её героиню из продолжения. Актриса Кэри Нунан, сыгравшая Полу, позже прослушивалась на роль в фильме под рабочим названием «Birthday Bash» о девушке с телепатическими способностями, противостоящей маньяку-убийце Итану. Она с удивлением узнала, что это новый фильм о Джейсоне Вурхисе. Актриса призналась, что уже снималась в сериале.

Вместо Аллена Хоса изначально должен был быть Реджи из предыдущей части, но Шавар Росса, который играл Реджи, отказался сниматься в продолжении. Ненси МакЛафлин, исполнившая роль Лизабэт — жена режиссёра. Руки Томми, открывающие гроб Джейсона, принадлежат режиссёру Тому МакЛафлину. Хотя имя Си Джея Грэхэма не упоминается в титрах, именно он исполнил все трюки Джейсона.

Съёмки 
Съёмки фильма продолжались 28 дней и проходили в местечке, находящемся в 30-ти минутах от Атланты — в лагере Camp Daniel Morgan, расположенном в городе Ковингтон в штате Джорджия.

Сцена, в которой винт прорезает шею Джейсона, была снята в домашнем бассейне родителей режиссёра.

После съёмок фильма режиссёр забрал домой могильную плиту Джейсона, установив её у себя на заднем дворе, а также гроб, который режиссёр хранит в доме. В DVD-издании сериала есть репортаж, в котором показан дом режиссёра.

Музыка 
В создании саундтрека принимал участие не только постоянный композитор сериала Гарри Манфредини, но и король хоррор-рока Элис Купер, записав для фильма 3 песни:

 «He’s Back (The Man Behind the Mask)» (с альбома Constrictor)
 «Teenage Frankenstein» (с альбома Constrictor)
 «Hard Rock Summer» (которая вошла в подарочное издание 1999-го года The Life and Crimes of Alice Cooper)

Так же в саундтрек вошла композиция группы Felony:

 «Animal» (Written by Jeffrey Spry and C.J. Spry)

Также было снято музыкальное видео на песню «He’s Back (The Man Behind the Mask)», состоящее из клипов для фильма, а также сцен с участием Купера, однако клип никогда не выходил ни на одном из изданий фильма, но его можно посмотреть на YouTube . Официальный саундтрек никогда не поступал в продажу.

 Факты 

 В картине насчитывается 18 трупов — один из самых высоких показателей до выхода десятой части «Джейсон X», где Джейсон убивает 28 человек.
 Сценарий игнорирует окончание предыдущего фильма, где Томми Джарвис сошёл с ума и сам стал имитатором Джейсона.
 Начальные титры шестой «Пятницы» стилизованы под титры ранних фильмов о Джеймсе Бонде.
 Си Джей Грэхем, игравший Джейсона, был не актёром, а менеджером ночного клуба, где он и был случайно замечен кем-то из съёмочной группы и приглашён на роль Вурхиса. Фильм стал для него актёрским дебютом.
 По сценарию, городской совет переименовал озеро и лагерь «Хрустальное озеро» в «Форест Грин», но создатели последующих фильмов возвращали и озеру, и лагерю «оригинальное» название.
 Фальшивое название фильма дано в честь песни Дэвида Боуи «Aladdin Sane».
 Синий грузовик, который ведёт Томми, тот же, что и в пятой части — за рулём сидела Пэм в исполнении Мэлани Киннамэн.

 Слоганы фильма 
 «Kill or be killed!.» («Убей или погибни!»).
 «Nothing this evil ever dies.» («Зло, подобное этому, никогда не умирает…»).
 «Evil always rises again.» («Зло вновь восстанет из мёртвых…»).
 «The Nightmare Returns. This Summer.» («Кошмар возвращается. Этим летом.»).

 Отсылки к фильмам ужасов 
 Магазин, из которого Томми звонит Меган, называется Karloff’s General Store — отсылка к актёру жанра ужаса и триллера Борису Карлоффу.
 Меган Гаррис упоминает Cunningham Road — название дано в честь режиссёра первого фильма.
 Шериф Гаррис упоминает город Карпентер — название дано в честь режиссёра Джона Карпентера.
 Имя героини Сисси — отсылка к актрисе Сисси Спейсэк, исполнившей главную роль в экранизации романа Стивена Кинга — «Керри» («Carrie») (1976 года).
 Имя девочки в лагере, разбудивший всех в лагере громким криком и испугавшей вожатых — Нэнси. Ей приснился кошмар в котором за ней гнался монстр и хотел ее убить. И "он был везде".

 Релиз 

 Кассовые сборы 
Фильм показывался в 1610 кинотеатрах и собрал в премьерный прокат 6,7 млн долл. и 19,4 млн долл. за время проката в США. Картина стала первой частью сериала, не добравшейся до отметки в 20 млн долл.

 Критика 

 Выход на видео 

 Новеллизация 
В 1986 году писатель Саймон Хоук (Simon Hawke) выпустил официальный роман-адаптацию сценария.

В романе единственный раз за всю историю сериала появляется Элай Вурхис (Elias Voorhees'') — отец Джейсона и муж Памелы. По сюжету, он навещает могилы жены и сына, отвечая на вопрос, кто же заплатил за захоронение тела Джейсона на кладбище и почему его не кремировали, как предлагал мэр в предыдущей части — таким образом, неизвестно, соврал ли мэр или власти только собирались это сделать. Эта сцена была снята для фильма, но её вырезали из конечной версии. Также в книге есть много сцен из детства Джейсона и сцены из прошлого героев Томми Джарвиса и шерифа Гарриса.

Ссылки 
 
 
 
 

Молодёжные фильмы
Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы Тома Маклафлина
Фильмы ужасов 1986 года
Серия фильмов «Пятница, 13-е»
Фильмы о зомби
Фильмы-слэшеры
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1986 года
Молодёжные фильмы ужасов США